Здесь и теперь:

 Здесь и теперь — характеристика отношения субъекта и пространства и времени.
 Здесь и теперь — песня группы Слот.
 Здесь и теперь — психологический центр в городе Москве.

См. также 
 Здесь и сейчас